Autariba ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:

 Auterive (Haute-Garonne)
 Auterive (Tarn-et-Garonne)
 Hauterive (Allier)